Orechene peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Орешене) :
Orechene, village bulgare de l'obchtina de Yablanitsa, situé dans l'oblast de Lovetch ;
Orechene, village bulgare de l'obchtina de Doulovo, situé dans l'oblast de Silistra.